Hailey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Hailey – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w Idaho
 Hailey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w South Oxfordshire
 Hailey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w West Oxfordshire